Більський повіт — адміністративно-територіальна одиниця сучасної Польщі та колишньої Російської імперії:
 Більський повіт — адміністративна одиниця в у Люблінському воєводстві Польщі;
 Більський повіт — адміністративна одиниця в у Підляському воєводстві Польщі;

 Більський повіт (земля) — колишня адміністративна одиниця у складі Троцького та Підляського воєводств Великого князівства Литовського та Корони Королівства Польського Речі Посполитої до 1795 року;
 Більський повіт — колишня адміністративна одиниця в Сідлецькій губернії Російської імперії в 1867—1917 роках;
 Більський повіт — колишня адміністративна одиниця в у Гродненській губернії Російської імперії в 1808—1917 роках;
 Більський повіт — колишня адміністративна одиниця в у Смоленській губернії Російської імперії в 1708—1929 роках.
 Більський повіт — колишня адміністративна одиниця у Білостоцькому воєводстві міжвоєнної Польщі в 1919—1939 роках;